Кімболл ()



Населений пункт 
 Кімболл — місто, штат Міннесота
 Кімболл — місто, штат Небраска
 Кімболл — місто, штат Південна Дакота
 Кімболл — місто, штат Теннессі
 Кімболл — місто, штат Західна Вірджинія
 Кімболл — місто, штат Вісконсин

Гори 
 Кімболл — гора в Аляскинському хребті у штаті Аляска